Fierenana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Moramanga
Fierenana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Tsiroanomandidy